Die Mutua Madrid Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 14. Mai 2017 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In der laufenden Saison war es das vierte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger waren im Einzel Novak Đoković und im Doppel Jean-Julien Rojer und Horia Tecău.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten für die erste Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 5.439.350 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 6.408.230 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. und 7. Mai 2017 statt. Aus 28 Teilnehmern wurden sieben Plätze für das Hauptfeld ausgespielt. Dazu kamen zwei Lucky Loser, da Richard Gasquet und Steve Darcis ihre Teilnahme zurückgezogen hatten.

Folgende Spieler hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 203 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 221 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 168 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Madrid